Mareuil puede referirse a: 

 Mareuil, comuna francesa situada en Charente.
 Mareuil, comuna francesa situada en Dordoña.